De Daeltoren was een van de vestingtorens rondom de Nederlandse vestingstad Venlo.

De Daeltoren verwijst naar het toponiem 'dael' (= beschutte plaats), en naar de Da(e)lkapel, die aan noordzijde van de Sint-Martinuskerk heeft gelegen. De toren was in de zestiende eeuw in gebruik als kruittoren. Op de kaart van Joan Blaeu uit 1649 staat de wordt de toren aangeduid als "Pulvertoren".

In 1532 werd buskruit overgeheveld van de Helpoort naar de Daeltoren.

Vestingwerk van Venlo